

Мартиновська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Мартиновська сільська рада — сільське поселення, Єльцовський район, Алтайський край